Pożywka SOC – pożywka do mikrobiologicznej hodowli bakterii
 Curtiss SOC Seagull – amerykański wodnosamolot rozpoznawczy z okresu II wojny światowej
 System-on-a-chip – w elektronice rodzaj układów scalonych